

Жінки 
 Мишакова Алла Анатоліївна — артистка-вокалістка, провідний майстер сцени, заслужений артист України

Чоловіки 
 Мишаков Олександр Семенович (1912—1993) — радянський і український спортсмен і спортивний тренер, майстер спорту зі спортивної гімнастики (1938), з гандболу (1936), заслужений майстер спорту СРСР (1954), заслужений тренер СРСР (1956). Учасник Другої світової війни.
 Мишаков Тимофій Тимофійович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки